Der Potchefstroom Challenger 2020 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. März 2020 in Potchefstroom stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Wegen der Hochstufung der Coronavirus-Krise durch die WHO als Pandemie wurden die Matches vom Donnerstag, den 12. März noch beendet, ab 13. März aber alle Matches abgesagt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 96 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

Einzelnachweise 

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Potchefstroom